Ptolemeu VI Filómetor (180 a.C. - 145 a.C.)
 Ptolemeu IX Sóter II, segundo Pausânias, ganhou o apelido Filómetor de gozação, porque nenhum outro foi tão odiado pela mãe quanto este.
 Ptolemeu XII Filópator Filómetor Novo Dionísio I (80 a.C. - 51 a.C.), «Ptolemeu, amigo do pai, amigo da mãe, novo Dionísio»

ver também 
 Ptolemeu Filadelfo
 Ptolemeu Filópator

Desambiguação